Andrzej Sikorski (1960- ), ciclista polonès
 Ígor Sikorski (1889-1972), enginyer aeronàutic ucraïnès
 Kazimierz Sikorski (1895-1986), compositor polonès
 Radosław Sikorski (1963- ), polìtic polonès
 Tomasz Sikorski (1939-1988), compositor i pianista polonès
 Władysław Sikorski (1881-1943), militar i líder polític polonès

També existeix una empresa alemanya, editora de música, amb la marca comercial Sikorski